Гринь — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гринь, Андрей Анатольевич (род. 1969) — российский учёный-нейрохирург, член-корреспондент РАН (2022).
 Гринь, Виктор Яковлевич (род. 1951) — российский государственный деятель, заместитель Генерального прокурора РФ (2006—2021).
 Гринь, Владислав Константинович (род. 1961) — украинский медик, академик НАМНУ, заслуженный врач Украины.
 Гринь, Матвей Петрович (род. 1927) — буровик Азнакаевского управления буровых работ, лауреат Государственной премии СССР.
 Гринь, Михаил Петрович (1924—2003) — буровик Азнакаевского управления буровых работ, Герой Социалистического Труда.
 Гринь, Светлана Анатольевна (род. 1976) — доктор биологических наук,  профессор,  член-корреспондент РАН, специалист в области ветеринарной биотехнологии.